San Felices es el nombre de:

 El ermitaño san Felices de Bilibio (? - m. 520) maestro de San Millán y patrón de la localidad de Haro (La Rioja).

 Las poblaciones:
 San Felices, localidad del municipio de Agüero, en la provincia de Huesca.
 San Felices, localidad deshabitada del municipio de Solana, en la provincia de Huesca.
 San Felices, municipio de la provincia de Soria.
 San Felices de Buelna, municipio de la comunidad autónoma de Cantabria.
 San Felices de los Gallegos, municipio en la provincia de Salamanca.
 San Felices de Castillería, localidad del municipio de Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia.
 San Felices, pueblo hoy desaparecido que se situaba en la falda de los Riscos de Bilibio en el municipio de Haro, La Rioja.
 Barrio San Felices en la comarca de Odra-Pisuerga, provincia de Burgos.
 San Felices del Rudrón, en el Valle del Rudrón comarca de Páramos, provincia de Burgos.